Фрида Бойсен (, полное имя Frida Maria Boisen; род. 1974) — шведская журналистка, автор многих наград в медиа-индустрии Швеции.

Биография 
Родилась  25 сентября 1974 года в шведском муниципалитете Хернёсанд.

Училась в Школе журналистики Гётеборгского университета, после чего в 1997—2001 годах работала репортером новостей в редакционной коллегии газеты .

В 2001 году Фрида Бойсен была приглашенной участницей дискуссии и обозревателем в Nyhetsmorgon Söndag на телевизионном канале TV4, затем работала на  и Sveriges Television. 

В 2006 году она стала главным редактором модного журнала  издательства  Plaza Publishing, а в октябре 2015 года — главным редактором Bonnier Magazines & Brands.

С 2018 года Бойсен стала ведущей телепрограмм Lyxfällan и Trolljägarna и была обозревателем Expressen.

С 2019 года является обозревателем в Aftonbladet.

Фрида Бойсен замужем за менеджером Expressen Ларсом Йоханссоном (Lars Johansson).

Заранее записанную телепрограмму SVT På Spåret, сезон 2020—2021 гг., где Фрида Бойсен вела диалоги с педагогом Хамидом Зафаром, телеканал решил не показывать из-за скандала 2020 г, когда стало известно, что Зафар вёл пропаганду ненависти на интернет-форумах под псевдонимами.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Libris 
 Frida Boisen 
 Frida Boisen 
 Our Stories seminar: Frida Boisen 

Журналисты Швеции
Выпускники Гётеборгского университета